Die Fußball-Oberliga Hessen 1984/85 war die siebte Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hessischen Fußball-Verbandes. Viktoria Aschaffenburg wurde Meister und stieg in die 2. Bundesliga auf.

Abschlusstabelle

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga 

Viktoria Aschaffenburg belegte in der Gruppe Süd der anschließenden Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga den zweiten Platz und stieg dadurch in die 2. Bundesliga auf.

Deutsche Amateurmeisterschaft 

Als hessischer Vertreter nahm der CSC 03 Kassel an der Deutschen Amateurmeisterschaft 1985 teil und schied im Viertelfinale gegen den VfR Mannheim aus.

Abstieg in die Landesliga 

Borussia Fulda, der SV Wiesbaden und Rot-Weiss Frankfurt stiegen direkt ab. Nach einer 0:1-Niederlage im Entscheidungsspiel wegen Punktgleichheit gegen TuSpo Ziegenhain stieg auch der RSV Würges ab. Durch den Abstieg von Kickers Offenbach aus der 2. Bundesliga mussten außerdem die Kickers Amateure in die Landesliga absteigen und spielten dort als Kickers Offenbach II weiter.

Literatur

Weblinks 
 Oberliga Hessen 1984/85 bei f-archiv.de

1984
Hessen